Святой Павел — апостол, не входивший в число Двенадцати апостолов и участвовавший в юности в преследовании христиан.

Архитектура 
Святой Павел — одна из четырех мраморных статуй, созданных Микеланджело для алтаря Пикколомини Сиенского собора.

Корабли 
В честь апостола Павла были названы несколько кораблей русского флота.